Toontown, een fictieve stad in Who Framed Roger Rabbit
 Mickey's Toontown, een "thema-land" in Tokyo Disneyland
 Toontown Online, een online videospel
 De bijnaam voor Saskatoon, een stad in Canada